Sugar Grove Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sugar Grove Township (Illinois)
 Sugar Grove Township (Iowa)
 Sugar Grove Township (Mercer County, Pennsylvania)
 Sugar Grove Township (Warren County, Pennsylvania)